Teatro Civico ad Alghero
 Teatro Civico a Cagliari
 Teatro Civico a La Spezia
 Teatro Civico a Merano in provincia di Bolzano
 Teatro Civico a Raffadali in provincia di Agrigento
 Teatro Civico a Sassari
 Teatro Civico a Schio in provincia di Vicenza
 Teatro Civico a Vercelli

Pagine correlate
Teatro comunale